Э́мметт () — английская фамилия, личное имя.

Фамилия 
 Эмметт, Белинда (1974—2006) — австралийская актриса, певица и радиоведущая.
 Эмметт, Джош (род. 1985) — американский боец ММА.

Вымышленные персонажи 
 Эмметт Браун — главный герой фантастической приключенческой трилогии «Назад в будущее».

Топонимы 
  — город в штате Айдахо, США.

См. также 
 Эммет

Примечания